Mas de Barberans kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mas de Barberans (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Mas de Barberans (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar